Ivissuit bezeichnet:
 Ivissuit (Berg), Berg im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Ivissuit (Bucht), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland